Öster-Långtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öster-Långtjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Öster-Långtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (13,2 ha)
Öster-Långtjärnen (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (4,7 ha)

Se även
Långtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn